Albumy numer jeden w roku 2017 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2017 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2017 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2017 (Węgry)

Zobacz też